M60 ima več pomenov:
 M60 (avtocesta) - avtocesta v Manchastru
 M60 Patton - tank
 M60 (mitraljez) - univerzalni mitraljez
 BMW M60 - BMWjev motor
 Messierov objekt 60